Басигочи има више значења:

 Басигочи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басигочи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басигочи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басигочи (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басигочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басигочи (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басигочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику